Cocker spaniel puede referirse a las siguientes razas de perro:

 el cocker spaniel inglés, originario de Inglaterra;
 el cocker spaniel americano, que resultó de la adaptación del cocker spaniel inglés a Estados Unidos.